RN19 oder RN 19 steht für:
 Route nationale 19, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 19 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN19 (Mali), Fernstraße in Mali
 N19 (Niger), Fernstraße in Niger